Die Connecticut Open 2014 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2014. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 16. bis 24. August 2014 in New Haven statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Simona Halep und im Doppel die Paarung Sania Mirza/Zheng Jie.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzelwettbewerb.

Die folgenden Spielerinnen konnten sich in der Qualifikation durchsetzen:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)